Первый розыгрыш Кубка мира по волейболу среди мужчин прошёл с 13 по 19 сентября 1965 года в 5 городах Польши с участием 11 национальных сборных команд. Обладателем Кубка стала сборная СССР.

Команды-участницы 
 Румыния, Венгрия, СССР, Болгария, Чехословакия, Польша, Югославия, Франция, ГДР — по итогам чемпионата Европы 1963;
 Нидерланды, Япония — по приглашению ФИВБ.

От участия отказалась имевшая wild card Мексика.

Система проведения 
11 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на три группы. 6 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. Учитывались результаты игр команд-финалистов между собой на предварительном этапе. Итоговые 7—11-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Варшава 

 13 сентября: Венгрия — Франция 3:1 (15:13, 16:14, 12:15, 15:10); СССР — Польша 3:2 (8:15, 15:6, 15:13, 5:15, 15:7).
 14 сентября: Польша — Франция 3:0 (15:3, 15:5, 15:9); СССР — Венгрия 3:0 (15:5, 15:7, 15:8).
 15 сентября: СССР — Франция 3:1 (15:9, 15:9, 13:15, 15:6); Польша — Венгрия 3:0 (15:6, 15:7, 15:10).

Группа В 
Щецин 

 13 сентября: ГДР — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:9, 15:3); Югославия — Чехословакия 3:1 (8:15, 15:12, 15:13, 15:7).
 14 сентября: Чехословакия — Нидерланды 3:1 (15:13, 11:15, 15:3, 15:4); ГДР — Югославия 3:1 (12:15, 15:11, 15:7, 15:13).
 15 сентября: Чехословакия — ГДР 3:1 (15:10, 15:13, 12:15, 15:9); Югославия — Нидерланды 3:2 (13:15, 16:14, 1:15, 16:14, 15:7).

Группа С 
Мелец 

 Мексика — отказ.

 13 сентября: Румыния — Болгария 3:1 (15:12, 14:16, 16:14, 15:12).
 14 сентября: Япония — Болгария 3:2 (15:11, 16:18, 6:15, 16:14, 15:12).
 15 сентября: Румыния — Япония 3:1 (15:4, 15:7, 12:15, 15:4).

Классификационный раунд 
Лодзь/Кельце 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда 

Лодзь
 16 сентября: Югославия — Франция 3:1 (13:15, 15:7, 15:5, 15:7); Венгрия — Болгария 3:2 (4:15, 15:7, 11:15, 15:6, 15:9).
 17 сентября: Нидерланды — Франция 3:1 (15:9, 9:15, 15:6, 15:13); Югославия — Болгария 3:0 (15:7, 15:7, 15:8).

Кельце
 18 сентября: Болгария — Нидерланды 3:1 (7:15, 15:13, 15:3, 15:4); Венгрия — Югославия 3:1 (10:15, 15:5, 15:2, 16:14).
 19 сентября: Болгария — Франция 3:0 (15:7, 15:10, 15:6); Венгрия — Нидерланды 3:1 (15:9, 11:15, 15:9, 15:11).

Финальный этап 
Лодзь 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 16 сентября: ГДР — Румыния 3:0 (15:8, 15:10, 15:4); СССР — Чехословакия 3:2 (16:18, 15:6, 15:17, 15:11, 15:5); Польша — Япония 3:2 (15:8, 15:9, 6:15, 8:15, 15:4).
 17 сентября: Польша — ГДР 3:1 (15:11, 15:8, 10:15, 15:9); Чехословакия — Румыния 3:1 (15:9, 15:7, 11:15, 15:2); Япония — СССР 3:2 (15:12, 7:15, 15:11, 2:15, 15:12).
 18 сентября: Польша — Чехословакия 3:2 (3:15, 15:10, 7:15, 15:11, 15:9); Япония — ГДР 3:2 (15:11, 15:9, 3:15, 6:15, 15:9); СССР — Румыния 3:0 (15:7, 15:12, 15:9).
 19 сентября: СССР — ГДР 3:0 (15:3, 15:6, 15:10); Чехословакия — Япония 3:1 (10:15, 16:14, 15:4, 15:9); Польша — Румыния 3:1 (15:6, 8:15, 15:8, 15:9).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Николай Буробин, Юрий Венгеровский, Иван Бугаенков, Юрий Поярков, Дмитрий Воскобойников, Эдуард Сибиряков, Важа Качарава, Владимир Санакоев, Валерий Кравченко, Жанбек Саурамбаев, Евгений Лапинский, Виктор Михальчук. Главный тренер — Юрий Клещёв.

 : Здзислав Амброзяк, Тадеуш Келпиньский, Ромуальд Пашкевич, Збигнев Русек, Войцех Рутковский, Рышард Сершульский, Тадеуш Сивек, Эдвард Скорек, Богдан Томашевский, Ежи Суханек, Ежи Шимчик, Вальдемар Щепановский. Главный тренер — Зигмунт Краус.

 : Богумил Голиан, Зденек Грёссл, Пётр Коп, Драгомир Коуделка, Йозеф Лабуда, Д.Мелишек, Карел Паулус, Иржи Свобода, Йозеф Смолка, Б.Фелкел, Павел Шенк, Вацлав Шмидл. Главный тренер — Вацлав Матиашек.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов (Кубок мира 1965)
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Кубок мира по волейболу
1965 год в волейболе
Сентябрь 1965 года
Спорт в Польше в 1965 году
Международные соревнования по волейболу в Польше